Josep Llovet i Mont-ros: economista català.
 Jordi Llovet i Pomar: professor universitari jubilat, traductor i crític literari català.
 Nacho Llovet: jugador professional de bàsquet català.